Wiesenviertel steht für:
 Wiesenviertel (Düsseldorf), Stadtviertel in Düsseldorf
 Wiesenviertel (Mainz), Stadtviertel in Mainz
 Wiesenviertel (München), Stadtviertel in München
 Wiesenviertel (Oberdiebach), Stadtviertel in Oberdiebach
 Wiesenviertel (Witten), Stadtviertel in Witten